Кристиа́н Пино́ (; 14 октября 1904 — 5 апреля 1995) — французский политический и государственный деятель, писатель. Министр снабжения (1945), министр финансов и экономических дел (1947), министр общественных работ (1948—1950), министр иностранных дел (1956—1958).

Биография 
Сын Поля Пино и Сюзанны Болан (Suzanne Boland). Окончил юридический факультет  и .

В 1926—1928 годах работал в Банке Франции, позднее — в . Являлся активистом профсоюзного движения — с 1936 по 1939 год являлся заместителем председателя Союза банковских служащих, входившего во Всеобщую конфедерацию труда. После капитуляции Франции в 1940 году присоединился к движению Сопротивления, стал одним из создателей подпольной сети Libération-Nord. В 1942 году совершил поездку в Лондон, где лично познакомился с лидером «Сражающейся Франции» генералом Де Голлем и встречался с эмигрантами из числа французских социалистов, способствовал признанию Де Голля социалистами. В 1943 году совершил вторую поездку в Лондон, но по возвращении был арестован гестапо. Содержался в нескольких концлагерях, в том числе в Бухенвальде, откуда был освобождён американскими войсками в апреле 1945 года.

В 1945 году вошёл в число сподвижников видного социалиста Ги Молле, инициировал в Учредительном собрании предложение по национализации банков, стал министром продовольствия.

С 1945 по 1958 год — депутат Национального собрания Франции от департамента Сарта.

В 1947—1948 годах — министр общественных работ и транспорта Франции в правительствах Шумана и Андре Мари.

В 1948—1950 годах — министр общественных работ, транспорта и туризма Франции в правительствах Анри Кёя и Жоржа Бидо.

С 1955 по 1973 год — депутат генерального совета департамента Сарта.

В 1956—1958 годах являлся министром иностранных дел Франции в трёх правительствах — Молле, Буржес-Монури и Гайяра. Выступал за предоставление независимости Марокко и Тунису, участвовал в подготовке франко-британско-израильской экспедиции в зону Суэцкого канала в 1956 году.

4-5 мая 1956 года Пино участвовал в переговорах о территориальной принадлежности Саара, в соответствии с которыми территория должна была вернуться в состав ФРГ политически 1 января 1957 года, а экономически — три года спустя. Франция получала в качестве компенсации право добыть до 1980 года 66 млн тонн угля в саарских шахтах и получить репарации в объёме 3 млрд французских франков. Кроме того, обе страны решили совместно профинансировать работы по переносу устья Мозеля при впадении в Рейн из Тьонвиля в Кобленц. На референдуме 23 октября 1956 года большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с Германией, 27 октября было подписано завершающее франко-германское соглашение, урегулировавшее технические детали договорённости. 12 декабря 1956 года Национальная ассамблея Франции ратифицировала договоры большинством 354 голоса против 225, а 14 декабря бундестаг — единогласно.

В 1957 году Пино подписал от Франции Римский договор, заложивший основы Европейского экономического сообщества.

Президент и генеральный директор France-Villages и France-Motels (1963—1970).

Кристиан Пино получил и литературную известность, в основном благодаря автобиографическим романам Mon cher député (Мой дорогой депутат, 1959) и L’escalier des ombres (Лестница теней, 1963), посвящённых периоду оккупации Франции.

Семья 
Кристиан Пино был трижды женат:
 от Надин Дезоне-де-Гермакер (Nadine Desaunais de Guermaquer) у него было четверо детей: Клод, Ален, Бертран и Жильбер;
 от Арлетт Бонамур-дю-Тартр (Arlette Bonamour du Tartre) — дочери Даниель и Франсис;
 от Бланш Блуа (Blanche Bloys) — Флоранс.

Труды 
 SNCF и виды французского транспорта (La S.N.C.F. et les transports français; Paris, S.E.P.E., 1950)
 Мой дорогой депутат (Mon cher député; Paris: R. Julliard, 1959)
 Простая истина, взгляд на период 1940−1945 (La Simple Vérité, regard sur la période 1940−1945; Paris: R. Julliard, 1960)
 Лестница теней (L’Escalier des ombres; Paris: R. Julliard, 1963)
 Никита Сергеевич Хрущёв (Nikita Sergueevitch Khrouchtchev; Paris: Perrin, 1965)
 1956, Суэц (1956, Suez; Paris: Laffont, 1976)
 Большое пари: приключение с Римским договором (Le Grand Pari: l’aventure du Traité de Rome (avec Christiane Rimbaud); Paris: Fayard, 1991)
Книги для детей
 Сказки неизвестных времён (Contes de je ne sais quand; éditions Hachette, collection Idéal-Bibliothèque, 1952
 Пёрышко и Лосось (Plume et le Saumon; Hachette, coll. Idéal-Bibliothèque, 1954)
 Медведица с зелёными лапами (L’Ourse aux pattons verts; Hachette, coll. Idéal-Bibliothèque, 1956)
 Таинственный Корнерусс (Cornerousse le mystérieux; Hachette, coll. Idéal-Bibliothèque, 1957)
 Истории  (Histoires de la forêt de Bercé; Hachette, coll. Idéal-Bibliothèque, 1958)
 Планета потерявшихся детей (La Planète aux enfants perdus; Hachette, coll. Idéal-Bibliothèque, 1960)
 Классики и мяч (La Marelle et le Ballon; Hachette, coll. Idéal-Bibliothèque, 1962)
 Глупый зверь (La Bête à bêtises; Hachette, coll. Idéal-Bibliothèque, 1965)
 Король-маг и Пер Ноэль (Le Roi mage et le Père Noël; Hachette, coll. Idéal-Bibliothèque, 1968)
 Волк и труба (Le Loup et la Trompette; Hachette, coll. Idéal-Bibliothèque, 1972)

Примечания

Ссылки 
 
 

Четвёртая французская республика
Депутаты Национального собрания Франции
Министры общественных работ Франции
Министры финансов Франции
Министры иностранных дел Франции
Социалисты Франции
Писатели Франции XX века